Steinhöfer ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Steinhöfer, deutscher Basketballspieler und Sportwissenschaftler
 Johann Steinhöfer (1664–1716), Jesuit, Arzt, Apotheker und Missionar
 Karl Steinhöfer (1747–1829), hessischer „Brunneninspektor“ und Wasserbauingenieur 
 Markus Steinhöfer (* 1986), deutscher Fußballspieler

siehe auch: Steinhofer, Steinhof